De Oostenrijkse voetbalbeker 2014/15 (Duits: ÖFB-Samsung-Cup 2014/15) was de 81ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 11 juli 2014 en eindigde met de finale op woensdag 3 juni 2015. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee. Red Bull Salzburg won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door Austria Wien in de finale met de 2-0 te verslaan. De treffers kwamen in de verlenging op naam van Jonathan Soriano en Felipe Pires. Het duel werd in de 110de minuut tijdelijk stilgelegd omdat supporters vuurwerk op het veld gooiden.

Uitslagen

Schema

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2014/15
Oostenrijks voetbalelftal in 2015

2015
Bekervoetbal 2014/15